The Ultimate Fighter: Team Liddell vs. Team Ortiz (também conhecido como The Ultimate Fighter: Team Liddell vs. Team Franklin) é a décima primeira temporada do reality show de MMA da série The Ultimate Fighter. A temporada começou a ser filmada no começo de 2010 e foi transmitida na Spike em 31 de março de  2010. O último episódio foi transmitido em 19 de junho de  2010.

O UFC e a Spike TV iniciaram as seletivas em 26 de outubro de 2009, em Los Angeles, California. Os lutadores escolhidos inicialmente pertenciam a categoria dos Pesos Médios e dos Pesos Meio Pesados. Os interessados deveriam ser maiores de 21 anos e  ter um cartel de lutas profissionais. Cerca de  300 lutadores compareceram no dia, incluindo veteranos do UFC, como Jason Lambert, Nick Thompson, Logan Clark, o veterano da International Fight League e do EliteXC,  Wayne Cole, assim como o lutador da primeira temporada do TUF e ex-campeão de Pesos Meio Pesados, Bobby Southworth  Além da seletiva publica, o UFC também realizou uma conferência em seu site até o dia 9 de novembro de 2009.

Durante o final de The Ultimate Fighter: Pesos Pesados, Dana White anunciou que os treinadores da seguinte temporada seriam Tito Ortiz e Chuck Liddell. White também anunciou que os lutadores pertenceriam à categoria dos Pesos Medios, além de possuir 28 lutadores, ao contrário dos 16 ou 32 nas temporadas anteriores.

Elenco

Treinadores
 Equipe Liddell
Chuck Liddell
Howard Davis Jr.
Scott Epstein
John Hackleman
Jake Shields
Antonio Banuelos

 Equipe Punishment
Tito Ortiz
Cleber Luciano
Rob McCullough
Saul Soliz

*No final da temporada Tito Ortiz e sua equipe são trocados por Rich Franklin e seus treinadores assistentes.
 Equipe Franklin
Rich Franklin
Forrest Griffin
Tyson Griffin
Gray Maynard

Lutadores
Equipe Liddell
Kyle Noke, Rich Attonito, Charles Blanchard, Josh Bryant, Brad Tavares, Court McGee, Joseph Henle

Equipe Punishment
Nick Ring, Kyacey Uscola, Kris McCray, Jamie Yager, James Hammortree, Clayton McKinney, Seth Baczynski (substituiu  Chris Camozzi)

Lutadores eliminados antes do show
Seth Baczynski, Brent Cooper, Jacen Flynn, Charley Lynch, Victor O'Donnell, Norman Paraisy, Costa Phillipou, Greg Rebello, Jordan Smith, Ben Stark, Lyle Steffens, Warren Thompson, Cleburn Walker, Woody Weatherby

Finale
A final da temporada ocorreu em 19 de junho de 2010 em  Las Vegas, Nevada.

'Luta de Pesos Médios:  Court McGee vs.  Kris McCray
McGee derrotou McCray com finalização via (mata leão) aos 3:41 do segundo round.

Chaves do torneio* Attonito se machucou e foi substituído por McGee.** Ring foi ferido e substituído por Hammortree.''

Referências

Ligações externas
The Ultimate Fighter website
Official UFC website
The Ultimate Fighter on SpikeTV

Episódios do TUF
2010 na televisão
Reality shows dos Estados Unidos